sill (geologia)
 Sill (rzeka)
 Sill (potrawa)

Zobacz też:
 Fort Sill